5 miejscowości w Polsce: 
 Karczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń 
 Karczewo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn
 Karczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Karczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo 
 Karczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec